

Carriera
Nato in Galizia, Miguel Iglesias inizia la propria carriera nel campo della moda nella città di Barcellona, dove era iscritto alla facoltà di economia e commercio. Qui ottiene un contratto con l'agenzia di moda Sight Management Studio. Inizialmente lavora solo in Spagna, ma successivamente inizia ad essere richiesto anche al di fuori dei confini nazionali. Nel giro di un anno, Iglesias ottiene un contratto con la prestigiosa agenzia Ford Models di New York, diventando uno dei pochi modelli europei dell'agenzia.

Nel corso della sua carriera Iglesias ha sfilato per Ermanno Scervino, Frankie Morello, Dolce & Gabbana, Emporio Armani, Dsquared², Enrico Coveri, Fuentecapala, Vivienne Westwood, Dirk Bikkembergs, Jean Paul Gaultier e Calzedonia. È inoltre comparso sulle riviste Tetu, Esquire España (fotografato da Rafa Gallar), V Spain (fotografato da Xevi Muntane), Marie Claire Espana, e sulle copertine di Icons e Men's Health, fotografato in entrambi i casi da Edu Garcia. Ha inoltre posato per Angels & Devils, Dolce & Gabbana, John Galliano, Telva, Carlo Pignatelli, Calibre, 3Suisses, Allegri, Hom Underwear, NaraCamicie, Marks & Spencer ed Armani.

A novembre 2011 è protagonista insieme ad un nutrito gruppo di modelli uomini, come Chad White, Cristopher Landon, Clint Mauro e Sam Webb, del photobook di Mariano Vivanco.

Agenzie
 Ford Models - New York
 NEXT Model Management - Londra
 Why Not Model Agency - Milano
 Sight Management Studio - Barcellona

Note

Collegamenti esterni